Финал чемпионата мира по футболу 2010 года — финальный матч Чемпионата мира 2010 года, который прошёл 11 июля 2010 года на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге, ЮАР. В матче приняли участие сборные Нидерландов и Испании.

Испания впервые выиграла в своей истории чемпионат мира, благодаря голу Андреса Иньесты, забитому на 116-й минуте. Нидерланды же в третий раз в истории (также 1974, 1978) проиграли финал чемпионата мира. Судья, англичанин Говард Уэбб, показал 13 жёлтых карточек и 1 красную.

Финалисты 
До этой игры Нидерланды и Испания никогда не встречались друг с другом в финальных стадиях чемпионата мира или чемпионата Европы — двух основных турниров для европейских сборных. В очных встречах за всё время команды с 1920 года встречались девять раз, выиграв по четыре раза и однажды сыграв вничью в товарищеских матчах, отборочных играх чемпионата Европы и один раз на летних Олимпийских играх 1920 года.

Впервые после финала 1978 года ни один из финалистов ранее не выигрывал чемпионат мира. Нидерланды до этого дважды занимали второе место, уступив 1:2 ФРГ в 1974 году и 1:3 (в дополнительное время) Аргентине в 1978 году. Выход в финал 2010 года было лучшим достижением для Испании на чемпионате мира: ранее она финишировала четвёртой в 1950 году, когда турнир проходил в финальной стадии в виде кругового турнира и стадии четвертьфинала в 1934, 1986, 1994 и 2002 годах, когда фигурировали этапы с выбыванием. Испания стала 12-й страной, сыгравшей в финале чемпионата мира, и первой новой командой после Франции в 1998 году. Нидерланды сыграли в своём третьем финале без побед, побив рекорд Венгрии и Чехословакии. В целом Германия лидирует с четырьмя финальными поражениями. Это был первый финал чемпионата мира, в котором не принимали участие хотя бы одна команда из Бразилии, Италии, Германии или Аргентины. Испания стала восьмой страной, выигравшей чемпионат мира, присоединившись к Англии и Франции в качестве стран, которые выиграли его только один раз в 2010 году. Испания стала последним на данный момент новым чемпионом мира после победы Франции в 1998 году, и они также стали первыми новыми победителями, одержавшими победу за пределами своей страны после Бразилии в 1958 году, а также первой европейской командой, победившей за пределами своего континента.

Перед матчем Испания имела в рейтинге Эло 2111 баллов, а Нидерланды — 2100 баллов. Таким образом финалисты в сумме набрали 4211 очков, что является самым высоким показателем для всех когда-либо сыгранных международных футбольных матчей, побив предыдущий рекорд в 4161 совокупное очко в финале чемпионата мира по футболу 1954 года в Швейцарии между Венгрией и ФРГ.

Путь к финалу 
Испания начинала чемпионат мира 2010 года как действующий чемпион Европы, выиграв Евро-2008, и как обладатель международного футбольного рекорда по количеству беспроигрышных матчей подряд, включавшего 35 матчей с 2007 по 2009 год. Они также выиграли все 10 матчей своей отборочной кампании. Нидерланды вышли на чемпионат мира, выиграв все восемь матчей квалификационной кампании.

Оказавшись в финале в Южной Африке, Нидерланды вышли в плей-офф в качестве победителей группы E, одержав три победы из трёх против Дании, Японии и Камеруна, пропустив только один мяч. В плей-офф они обыграли дебютантов чемпионата мира из Словакии, пятикратных чемпионов Бразилию и двукратных чемпионов из Уругвая. Нидерланды вышли в финал с беспроигрышной серией из 25 матчей с сентября 2008 года.

В группе H Испания оправилась от поражения Швейцарии со счётом 0:1 в первом матче и обыграла Гондурас, а затем Чили и заняла первое место в группе благодаря лучшей разнице мячей, опередив Чили. 
Затем в плей-офф они обыграли своих иберийских соседей Португалию, дебютантов четвертьфинала из Парагвая и трёхкратных чемпионов мира из Германии. Полуфинал стал повторением аналогичного матча Евро-2008 и в нём Испания снова обыграла немцев со счётом 1:0, которые до этого момента имели наибольшее количество забитых мячей на чемпионате.

В шести играх, сыгранных обеими командами в ЮАР до выхода в финал, Нидерланды забили в общей сложности двенадцать голов и пропустили пять, в то время как Испания забила семь и пропустила два. Перед выходом в финал Уэсли Снейдер из Нидерландов и Давид Вилья из Испании были лучшими бомбардирами, каждый из которых забил по пять голов. Арьен Роббен из Нидерландов с двумя голами был единственным игроком в составе финалистов, забившим более одного гола в турнире.

Перед финалом судья Уэбб сравнялся с Юити Нисимурой из Японии по количеству предупреждений (17).

Матч

События 
Финал был сыгран 11 июля 2010 года на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге. Испания победила Нидерланды со счетом 1:0 благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время. Победа принесла Испании первый (и пока единственный) титул чемпиона мира.

В матче было получено наибольшее количество жёлтых карточек в финалах чемпионата мира, более чем вдвое превысив предыдущий рекорд финала, установленный, когда Аргентина и Западная Германия разделили шесть карточек в 1986 году: было присуждено четырнадцать желтых карточек (девять для Нидерландов и пять Испании), а Джон Хейтинга из Нидерландов был удалён с поля за вторую жёлтую карточку на 109-й минуте. 
Одна жёлтая карточка была дана за удар Найджела де Йонга в грудь Хаби Алонсо в первом тайме (28-я минута). Некоторые считали, что рефери должен был дать красную; рефери матча Говард Уэбб позже заявил, что это должна была быть красная карточка, но его обзор во время игры был частично закрыт.

У голландцев было несколько шансов забить, особенно на 62-й минуте, когда Уэсли Снейдер вывел вперёд Арьена Роббена, оставив его один на один с вратарём Испании Икером Касильясом, но Касильяс спас свои ворота, вытянув ногу. 
Капитан сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст был заменён на 105-й минуте Эдсоном Брафхейдом. 
Полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт, который вышел на замену на 99-й минуте вместо Найджела де Йонга, занял пост капитана в течение последних 15 минут. 
Со 109-й минуты голландцы играли 10 игроками из-за второй жёлтой карточки Хейтинги. Казалось, что серия пенальти неизбежна. Однако Хесус Навас выбежал на территорию соперника и начал серию передач, которые привели к тому, что Иньеста наконец за четыре минуты до конца дополнительного времени забил победный мяч ударом правой ногой в нижний правый угол от вратаря, получив пас от Сеска Фабрегаса, находившегося справа от штрафной площади.

Незадолго до того, как был забит гол, голландцы со штрафного попали в стенку перед тем, как мяч вышел за пределы поля. Несмотря на это событие, которое должно было дать голландской команде право владения и угловой, мяч был отдан испанцам и началась атака, привёдшая к победному голу Испании. При этом голландцы на мгновение овладели мячом возле испанской штрафной в промежутке между ударом от ворот и голом Иньесты. Йорис Матейсен получил жёлтую карточку за решительные протесты в адрес судьи после гола, а другие голландские игроки раскритиковали Уэбба за это решение после матча. Иньеста снял с себя футболку, чтобы отпраздновал свой гол (под ней был белый жилет с надписью, сделанной вручную и посвящённой памяти Даниэля Харке: «Dani Jarque siempre con nosotros» («Дани Харке всегда с нами»)) и получил жёлтую карточку за это.

Голландцы получили девять жёлтых карточек по сравнению с пятью жёлтыми карточками, выданными Испании. 
Всего же к концу турнира голландская команда заработала 22 жёлтые карточки в семи играх, в то время как Испания заработала только восемь (самый низкий показатель из четырёх полуфиналистов, Германия и Уругвай заработали по 13). 
После финала Испания была удостоена награды ФИФА за честную игру.

Отчёт о матче

После матча 
По окончании матча испанская команда переоделась в свою домашнюю форму (красную) для награждения. На этих футболках уже была звезда над эмблемой, что означало победу Испании на чемпионате мира. Испания стала третьей командой, выигравшей финал чемпионата мира, играя в своей выездной форме, которая была тёмно-синей. 
Испанцы сформировали почётный караул для побеждённых голландцев, когда они поднимались на трибуны, чтобы получить свои медали за второе место. Затем за медалями поднялись испанцы в красных футболках во главе с Хави. Капитан сборной Испании Икер Касильяс (который по традиции шёл последним) получил трофей из рук президента ЮАР Джейкоба Зума и президента ФИФА Зеппа Блаттера . 
Когда Касильяс поднял трофей, прозвучала короткая версия официального гимна турнира «Sign of Victory».

Голландскую команду приветствовали в Амстердаме около 200 тыс. болельщиков, выстроившихся вдоль берегов каналов, а капитан команды Джованни ван Бронкхорст и тренер Берт ван Марвейк были объявлены рыцарями Ордена Оранских-Нассау голландской королевой Беатрикс. 

критика
На следующий день после финала Йохан Кройф публично раскритиковал голландскую команду в газете «El Periódico de Catalunya» за то, что она играла «очень грязно», назвав их игру в финале «уродливой», «вульгарной» и «антифутбольной». Он добавил, что в составе голландцев следовало удалить двух игроков в начале матча, и раскритиковал рефери Ховарда Уэбба за то, что он не убрал их.
Associated Press высказал мнение о том, что голландцы «слишком часто применяли грязную тактику».

После матча некоторые голландские игроки, такие как Роббен, Стекеленбург, ван Перси, Дирк Кёйт и Уэсли Снейдер обвинили Уэбба в поддержке испанцев, в то же время в более раннем поражении Швейцарии от Испании сторонники испанцев обвиняли Уэбба в подсуживании Швейцарии. Полузащитник Найджел де Йонг заявил, что Уэбб, которого он знает по Премьер-лиге, неплохой судья, и признал, что ему повезло, что он не получил красную карточку за свои действия.

Некоторые английские комментаторы, такие как Сэм Уоллес, Грэм Полл и Дермот Галлахер, защищали Уэбба. 
Президент ФИФА Зепп Блаттер признал, что перед рефери в матче стояла «очень сложная задача». 

Кроме того, также были комментарии, в которых отмечалась игра и фолы со стороны некоторых испанских игроков. Известный немецкий футболист Франц Беккенбауэр раскритиковал обе команды и Уэбба, заявив, что в матче «не хватало движения, из-за постоянных протестов со стороны игроков против рефери, у которого не было слишком много обзора». 

Стратегия владения мячом Испании в финале чемпионата мира вызвала как отрицательную, так и положительную критику. Некоторые утверждали, что это было эффективно, но «скучно», другие утверждали, что это было «красиво».

В культуре 
 х/ф «Моя большая испанская семья» — La gran familia española (2013, Испания)
 действие фильма «Гениальное ограбление» (2021) происходит в Мадриде во время просмотра финала ЧМ.

См. также 
 Сборная Испании по футболу на чемпионате мира 2010 года
 Финал чемпионата Европы по футболу 2012

Примечания 

2010
Финал
Июль 2010 года
События 11 июля
Матчи сборной Нидерландов по футболу
Матчи сборной Испании по футболу
Международные спортивные соревнования в Йоханнесбурге